AEI est un sigle composé des lettres A, E et I, pouvant désigner :
 l'Alliance écologiste indépendante, un mouvement écologiste français ;
 l'Albert Einstein Institute (en français, l'institut Albert-Einstein), un institut allemand de recherche extra-universitaire dépendant de la société Max-Planck ;
 l'American Enterprise Institute, un think tank néo-conservateur ;
 l'analyse économique des institutions, en économie des institutions ;
 l'attaque est-indienne, une ouverture aux échecs ;
 l'agriculture écologiquement intensive ;
 l'administration et échanges internationaux, un diplôme de l'enseignement supérieur en France.